Il singolare del torneo di tennis Tumkur Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Philipp Kohlschreiber che ha battuto in finale Lee Childs 7-5, 7-65.

Teste di serie 

 Michal Mertiňák (secondo turno)
 Wang Yeu-tzuoo (primo turno)
 Rik De Voest (secondo turno)
 Marcos Baghdatis (semifinali)

 Michal Tabara (semifinali)
 Marcello Craca (secondo turno)
 Oliver Marach (secondo turno)
 Alex Bogdanović (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tumkur Challenger 2003